4-й выпуск Тура Альберты — шоссейной многодневной велогонки по дорогам канадской провинции Альберта. Гонка состояла из 5 этапов и проводилась с 1 по 5 сентября 2016 года в рамках UCI America Tour 2016 (категория 2.1). 

Победителем гонки стал американский велогонщик Робин Карпентер из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли две команды мирового тура. Также была приглашена проконтинентальная команда «» и 9 континентальных команд. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли 99 спортсменов.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Альберты 2016 на FirstCycling 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Канаде в 2016 году
Сентябрь 2016 года